

Селіште () — місто у повіті Сібіу.
 Селіште () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Петріш.
 Селіште () — село у повіті Долж. Входить до складу комуни Булзешть.
 Селіште () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Бейца.
 Селіште () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни Спінуш.
 Селіште () — село у повіті Клуж. Входить до складу комуни Чуріла.
 Селіште () — село у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бесешть.

Селіште () — село у Леовському районі.
 Селіште () — село у Ніспоренському районі.
 Селіште () — село у Оргіївському районі.